Brimfield kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Brimfield (Illinois)
Brimfield (Ohio)